Dona Elvira es un lugar situado en la parroquia de Santa María de Traseirexa, del municipio de Villardevós, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Villardevós